Jméno a příjmení Gene Taylor neslo nebo nese více osob:

 Gene Taylor (kontrabasista) (1929–2001) – americký kontrabasista
 Gene Taylor (komik) (1947–2001) – americký televizní hlasatel a komik
 Gene Taylor (klavírista) (1952–2021) – americký klavírista
 Gene Taylor (fotbalista) (* 1962) – americký fotbalista